Tekoá Parã (traduzido do guarani, "Aldeia Ressoar") é conhecida pelos não indígenas como Aldeia Guarani Boa Esperança. É uma comunidade indígena localizada no distrito de Santa Cruz no Estado do Espírito Santo.

Sua área total é de 1.700 hectares por onde se espalham pequenas moradias de estuque e tijolos, cobertas com palha. Seus habitantes fabricam ainda artesanatos - arco e flecha, chocalhos, lanças e zarabatanas - com fibras de coqueiros, cabaças, cipós e taquaras.

Além da escola indígena e do posto médico, a aldeia conta com uma opy (casa cerimonial da tradição guarani, habitada por um karaí (xamã)), considerada o centro religioso da comunidade.

Ligações externas
"Terra sem Males" está no Litoral Capixaba, por Rogério Medeiros

Tekoá guarani no Brasil
Geografia do Espírito Santo (estado)